Madonna del prato peut faire référence à :

  Madonna del prato, un tableau de Raphaël
 Madonna del prato, un tableau de Giovanni Bellini